Ionophragmium är ett släkte av svampar. Ionophragmium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ionophragmium